Haysville kan syfta på:

 Haysville, Kansas
 Haysville, Pennsylvania
 Haysville, Ontario